Leweling is der Familienname der folgenden Pesonen:

 Jamie Leweling (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Pia Leweling (* 1998), deutsche Volleyballspielerin